Gilleråsen kan avse:

 Gilleråsen, Östersunds kommun – en by i Frösö socken, Östersunds kommun
 Gilleråsen, Gävle kommun– en mindre by i Hedesunda socken, Gävle kommun